Krigskorset eller War Cross kan syfta på:

 War Cross (Belgien) – en utmärkelse som utdelas av Belgien ( eller ).
 Krigskorset – en utmärkelse som utdelas av Frankrike, se Croix de Guerre
 Krigskorset (Grekland) – en utmärkelse som utdelas av Grekland ().
 Krigskorset (Italien) – en utmärkelse som utdelas av Italien ().
 Krigskorset (Luxemburg) – en utmärkelse som utdelas av Luxemburg ( eller ).
 Krigskorset (Norge) – en utmärkelse som utdelas av Norge ().
 Krigskorset (Portugal) – en utmärkelse som utdelas av Portugal ().
 Krigskorset (Spanien) – en utmärkelse som utdelas av Spanien ().

Se även 
Military Cross – en brittisk dekoration instiftad 1914, används även inom Samväldet